est un mot anglais signifiant « filles ». Il peut faire référence à :

Littérature 

 , roman de Lori Lansens publié en 2005 ;

 , magazine français ;

 , bande dessinée des  publié de  à  chez Delcourt ;
 , histoire courte de .

Télévision 

 , série télévisée américaine diffusée entre le  et le  sur .

Cinéma 

 Les , comédie musicale de  sortie le  ;

 , comédie romantique muette de  sortie le  ;
 Girls, film muet, comédie d'Eugene Forde sortie le ;
 , drame franco-germano-canadien de Just Jaeckin sorti en 1980 ;
 , film chinois de  sorti le .

Musique

Groupe 

 , groupe américain de rock indé actif de 2008 à 2012 ;

 , groupe pop américain formé à Los Angeles.

Album 

 , album d' sorti en 1980.
 Girls, le premier EP japonais d'EXO-CBX.

Chanson 

 , chanson de The 1975 présente sur l'album The 1975 sorti le  ;
 , chanson des Beastie Boys présente sur l'album Licensed to Ill sorti le  ;
 , chanson de Beenie Man présente sur l'album Undisputed sorti le  ;
 , chanson de D12 présente sur l'album Devil's Night sorti le  ;
 , chanson de Death in Vegas présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Diana Ross présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 , chanson de Fabolous présente sur l'album Real Talk sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kid Cudi présente sur l'album Indicud sorti le  ;
 , chanson de Marina and the Diamonds présente sur l'album The Family Jewels sorti le  ;
 , chanson de Miranda Lambert présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de N-Dubz présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du rappeur Pitbull présente sur l'album Rebelution sorti le  ;
 Girls, chanson de The Prodigy présente sur l'album Always Outnumbered, Never Outgunned sorti le  ;
 , chanson des Sugababes présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Sugarhill Gang présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 Girls, chanson de Tina Turner présente sur l'album Break Every Rule sorti le .
 Girls, chanson de Rita Ora feat. Cardi B, Bebe Rexha et Charli XCX sorti en 2018.

Autres 

 Girls20, association canadienne destinée à encourager et autonomiser les filles.

Voir aussi